Chioma – in astronomia, parte di una cometa
Chioma delle piante
Chioma – corso d'acqua dei Monti Livornesi